Výraz Odeon může mít následující významy:

 Odeon – antická stavba
 Odeon (nakladatelství) – české vydavatelství a nakladatelství
 Odeon (píseň) – skladba od francouzské skupiny Gipsy Kings
 Odeon (desky) – značka nahrávací a gramofonové společnosti založené roku 1903

Podobný název
 Odéon (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra 
 Théâtre de l'Odéon – jedno z francouzských národních divadel v Paříži